Pordenone (provincie), een Italiaanse provincie
 Pordenone (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie

Personen met de achternaam Pordenone
 Il Pordenone (1484-1539), een Venetiaanse schilder
 Odoric van Pordenone (1286-1331), een Italiaans geestelijke en ontdekkingsreiziger